Nuber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ulrich Nuber (1940–2014), deutscher provinzialrömischer Archäologe
 Hermann Nuber (1935–2022), deutscher Fußballspieler
 Karl Nuber (1932–2008), deutscher Unternehmer und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
 Simon Nuber (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Ursula Nuber (* 1954), deutsche Psychologin und Journalistin
 Veit Nuber (1520–1600), deutscher Theologe